Tema (linguística) — elemento de um enunciado que é tido como conhecido por aqueles que participam de uma conversação
 Tema GSF — parte da oração na análise da gramática sistêmico-funcional

Artes 
 Música-tema — peça escrita especificamente para um programa radiofônico ou televisivo ou um filme e geralmente executada durante a abertura e/ou nos créditos finais
 Tema (música) — melodia inicial ou primária/principal
 Tema artístico — assunto ou sujeito abordado em trabalho artístico

Lugares 
 Tema (Gana) — cidade na costa atlântica de Gana
 Tema Municipal — distrito de Gana localizado na região da Grande Acra
 Tema (distrito bizantino) — província civil-militar

Pessoas 
 Tema (Bíblia) — personagem bíblico filho de Ismael, neto de Abraão, com a serva egípcia de Sara, Hagar (Génesis 25:13-15)

Desambiguações de música
!Desambiguações mal formatadas